Анкарский договор () — дипломатическое соглашение, заключённое 20 октября 1921 года между Францией и Турцией.

Договор был подписан французским дипломатом  и министром иностранных дел Турции Юсуфом Кемаль-беем. Подписав договор, Франция де-факто признала новое правительство Турции.

В 1920—1921 годах турецкие войска нанесли поражение французам в Киликии, после чего те вынуждены были отступить на юг (в Сирию и Ливан), где позже укрепились. По условиям Анкарского договора была установлена турецко-сирийская граница.

В результате заключения Анкарского договора Франция вышла из войны с Турцией и больше не пыталась ей противостоять.

Примечания

Ссылки 
 

Договоры Франции периода Третьей республики
Международные договоры Турции
Международные договоры XX века
1921 год в политике
Октябрь 1921 года
Договоры Первой мировой войны